

Елкгарт — місто, штат Індіана
 Елкгарт — місто, штат Айова
 Елкгарт — місто, штат Канзас
 Елкгарт — місто, штат Техас
 Елкгарт — селище, штат Іллінойс